

Села:
 Жуківка — Київська область, Броварський район
 Жуківка — Сумська область, Конотопський район
 Жуківка — Чернігівська область, Чергнігівський район
Річки
 Жуківка — річка в Звягельському районі Житомирської області, права притока Случі.
 Жуківка — річка в Коростенському районі Житомирської області, ліва притока Повчанки.
 Жуківка, або Очеретянка — річка в Харківському районі Харківської області, права притока річки Харків.

Див. також 
 Жуковка